Pitot:
 Henri Pitot

 rurka Pitota
 twierdzenie Pitota